Palena (mjesec), prirodni satelit planeta Saturna

Zemljopis:
 Palena (pokrajina), čileanska pokrajina
 Palena (jezero), jezero u Čileu
 Palena (općina u Čileu), u istoimenoj pokrajini
 Palena (grad u Italiji), grad u regiji Abruzzo, Italija